Spalle al muro – brano musicale di Renato Zero

Cinema 
Spalle al muro (Grumpy) – film del 1923 diretto da William C. de Mille
Spalle al muro (Le Dos au mur) – film del 1958 diretto da Édouard Molinaro
Spalle al muro – cortometraggio del 1997 diretto da Nina Di Majo